Проект RSD59 — серия сухогрузов класса «река-море» российской постройки. Предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, а также зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов различных классов в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

История 
Разработан Морским Инженерным бюро в Санкт-Петербурге. Основан на проекте RSD49, разработанном тем же бюро, с аналогичными габаритами. Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Их размеры соответствуют размерам Волго-Донского канала.

Первоначально было заказано десять кораблей этого типа, пять из которых должны были быть построены на Невском судостроительном заводе, остальные — на судостроительном заводе Красное Сормово. Контракты на строительство с двумя верфями были заключены в декабре 2016 года. Еще четыре судна были заказаны у ССЗ «Красное Сормово» в ноябре 2018 года. Все четыре судна должны быть сданы в 2019 году. В январе 2019 года на заводе «Красное Сормово» было заказано еще одиннадцать единиц, которые должны быть поставлены до конца 2021 года. Строительство судов началось с первой резки стали 27 марта 2017 г.

Первый сухогруз проекта RSD59 получивший отечественные винто-рулевые колонки сухогруз "Пола Калиста". 25 октября 2022 г. Невский судостроительно-судоремонтный завод сообщил о завершении монтажа движительно-рулевых колонок ДРК1200М на сухогрузное судно проекта RSD59. Поставщиком ДРК1200М выступила компания "ЦПС ОСК-Движение", разработчик проекта - НПО "Винт", изготовитель - опытный завод "Вега". https://dzen.ru/media/id/59cba502a86731ca99ede95b/6358142ed4cfa526b8ea34e2

Суда заказаны Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и эксплуатируются компанией Pola Rise. Судами управляет Санкт-Петербургская компания ИНОК ТМ.

Описание 
Двигательная установка — два дизеля мощностью 1200 кВт (1630 л. с.) каждый, которые приводят в движение два гребных винта. Максимальная скорость — около 10 узлов. Имеется носовое подруливающее устройство мощностью 230 кВт (313 л. с.).

Для выработки электроэнергии предназначены два дизель-генератора по 332 кВт (450 л. с.) каждый и аварийный генератор мощностью 90 кВт (122 л. с.).

Корабли имеют два трюма коробчатой формы. Длина переднего — 27,03 м, заднего 77,35 м. Оба трюма 12,25 м шириной и 9,0 м высотой. Трюмы закрываются 15 понтонными крышками. Объем трюмов — 11 400 м³. Двойное дно выдерживает нагрузку 12 т/м². Суда оборудованы пятью переборками.

Максимальная вместимость судна — 248 контейнеров TEU. 192 контейнера размещается в трюмах (четыре 20-футовых контейнера в длину в трюме 1 и двенадцать — в трюме 2, в четыре ряда, три контейнера по высоте), 56 контейнеров может разместиться в один слой на крышках люка (3х4 контейнера на люке 1 и 11х4 на люке 2).

За счет адаптации конструкции и увеличения осадки на этапе строительства грузоподъемность судов была увеличена на 465 т (с 7679 до 8144 т).

Плоская рубка расположена в кормовой части судна. Мачта складывающиеся для прохождения под мостами. За рубкой находится свободно падающая спасательная шлюпка. Численность команды 10-11 человек. Всего на борту может находиться до 14 человек. Автономность до 20 суток.

Корпус кораблей усиленный, ледового класса «Ice2».

Состав серии

Судостроительный завод «Красное Сормово»

Судостроительный и судоремонтный завод «Нева»

Окская судоверфь 

Суда ходят под флагом Российской Федерации. Порт приписки — Санкт-Петербург у всех судов Пола Райз и Идель.

Ссылки 
 Проект RSD59, ССЗ «Красное Сормово»

Примечания 

Теплоходы
Водный транспорт в России
Суда завода «Красное Сормово»
Страницы с непроверенными переводами
Волго-Донской канал
Суда России